Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Virginia de Vest.

Oameni
 
Virginia de Vest